Apparato nervoso
 Sistema nervoso umano
 Apparato nervoso degli insetti